Fanerozoikum är en geologisk eon som omfattar tiden från 541 miljoner år sedan till i dag och delas in i erorna paleozoikum, mesozoikum och kenozoikum. Namnet kommer från grekiskans φανερός och ζωή, med betydelsen synligt liv, eftersom eonen är den tidigaste som tidiga geologer hittade fossil av liv från. Starten på fanerozoikum motsvarar en snabb expansion (Kambriska explosionen) av komplext liv med skal och skelett, medan livet dessförinnan (under prekambrium) inte lämnat lika tydliga fossila spår efter sig.

Detaljerad uppdelning

Källor 

Fanerozoikum